Název Ullerdsorf může označovat:

Sídlo v Německu
 Ullersdorf, část obce Waldhufen v Horní Lužici v Sasku, v okrese Zhořelec,

Německý název českých sídel nebo jejich částí
 Ullersdorf, česky Oldřiš – obec v okrese Svitavy v Pardubickém kraji,
 Ullersdorf, česky Oldříš – zaniklá horská ves v Krušných horách v okrese Teplice,
 Ullersdorf (též Ullrichdorf), česky Oldřichov – katastrální území v okrese Olomouc, na němž se nachází obec Nové Dvorce,
 Ullersdorf, česky Oldřichov – část obce Jeníkov v okrese Teplice,
 Buschullersdorf, česky Oldřichov v Hájích – obec v okrese Liberec v Libereckém kraji,
 Böhmisch Ullersdorf, česky Oldřichov na Hranicích – část města Hrádek nad Nisou v okrese Liberec,
 Groß Ullersdorf, česky Velké Losiny – obec v okrese Šumperk v Olomouckém kraji,
 Neu Ullersdorf, česky Nové Losiny – část obce Jindřichov v okrese Šumperk,
 Nieder Ullersdorf, česky Dolní Oldřiš – část obce Bulovka v okrese Liberec,
 Nieder Ullersdorf, česky Dolní Boříkovice – část města Králíky v okrese Ústí nad Orlicí,
 Ober Ullersdorf, česky Horní Boříkovice – část města Králíky v okrese Ústí nad Orlicí,

Německý název polských sídel
 Ullersdorf, polsky Ołdrzychowice Kłodzkie – obec v okrese Kladsko v Dolnoslezském vojvodství,

Příjmení
 Antonín Ullersdorf (?–1709) – františkán působící v českých zemích.

Rozcestníky - příjmení